Пуерто Обскуро има више значења:

 Пуерто Обскуро (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Обскуро (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику